CWA, sigle composé des trois lettres C, W et A, peut faire référence à :
 , un document de référence (pas une norme) du Comité européen de normalisation ;
 , une fédération de catch à Memphis, Tennessee (États-Unis) ;
 , une fédération de catch basée en Allemagne et en Autriche ;
 CWA Constructions, constructeur de véhicules et cabines pour installations mécaniques, à Olten (Suisse) ;
 США, signifiant États-Unis d'Amérique dans l'alphabet cyrillique ;
 Crime Writers' Association, une assemblée d'écrivains du Royaume-Uni, auteurs de romans policiers.

CWA est aussi un code qui peut faire référence à :
 Central Wisconsin Airport, un aéroport situé à Wasau, Wisconsin, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.
 
Code